

Geografia

Austria 
 Seibersdorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Baden
 Seibersdorf bei Sankt Veit – miejscowość w gminie Murfeld w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Kozy
 Zebrzydowice